Пюираво — коммуна во Франции, находится в департаменте Приморская Шаранта.
 Пюираво — коммуна во Франции, находится в департаменте Вандея.